Пятнистая лептура () — вид жуков-усачей из подсемейства усачиков. Распространён в Европе, на Кавказе, в Закавказье, Иране и Турции. Длина тела имаго 13—20 мм. Кормовыми растением личинок являются дуб, бук, лещина, ива, ольха, тополь, берёза, граб и некоторые другие древесные растения.

Варитеты

Примечания

Литература 
 

Лептуры
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1761 году